Grégoire Trouvetou, personnage de comics de la Walt Disney Company.
Géo Trouvetou, personnage de comics de la Walt Disney Company, petit-fils du précédent.